Schädelin ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Schädelin (1879–1961), Schweizer Pfarrer und Theologieprofessor
 Johann Jakob Schädelin (* 1804; † 3. Oktober 1859 in Bern), Schweizer Pfarrer, Autor und Politiker 
 Klaus Schädelin (1918–1987), Schweizer Pfarrer, Politiker und Schriftsteller
 Walter Schädelin (1873–1953), Schweizer Forstwissenschaftler